Linschinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Linschinger (* 1957), österreichischer Fotograf
 Josef Linschinger (* 1945), österreichischer Künstler
 Maria Linschinger (* 1946), österreichische Autorin von Lyrik und Prosa